Никола́й Воро́нин:
 Воронин, Николай Андреевич (род. 1951) — российский политик.
 Воронин, Николай Иванович (1911—1985) — деятель советских спецслужб.